USS Cyane je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Cyane (1796) 
 USS Cyane (1837)

Cyane